U 86 bezeichnet:
 SM U 86, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 86 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U86